Se llama corso a la navegación que se hacía en busca y persecución de piratas y embarcaciones enemigas, apresándolas cuando se encontraban. Antiguamente se decía curso y coso, según algunos códices de las leyes de partida.

Expresiones relacionadas
Armar en corso o en corso y mercancía: disponer un buque en tono de guerra con objeto de emplearse solamente en el corso, o bien dotar a una embarcación mercante y cargada de géneros comerciables con alguna artillería y la gente correspondiente, a fin de que pueda defenderse en caso de ser atacada por corsarios en el discurso de su navegación, lo que también se expresa por la frase de navegar en corso y mercancía.
Ir o salir al corso, hacer el corso y navegar al corso: lo mismo que corsear o salir a la mar para ello.

Referencias
Diccionario marítimo español, 1831

Terminología naval
Navegación